Gliniana Góra ist der Name folgender geographischer Objekte in Polen:
 Gliniana Góra (Koziegłowy), Dorf der Gmina Koziegłowy in der Woiwodschaft Schlesien

 Gliniana Góra (dt. Leimberg), Erhebung in Danzig in der Woiwodschaft Pommern; siehe Góra Gliniana
 Gliniana Góra (Sopot), Erhebung in Sopot in der Woiwodschaft Pommern